Апостольский викариат Сен-Пьера и Микелона, полное название — Апостольский викариат островов Сен-Пьера и Микелона () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Сен-Пьер, Сен-Пьер и Микелон, Франция. Апостольский викариат Сен-Пьера и Микелона подчиняется непосредственно Святому Престолу и распространяет свою юрисдикцию на острова Сен-Пьер и Микелон. Кафедральным собором апостольского викариата Сен-Пьера и Микелона является церковь святого Петра.

История 
В 1763 году Святой Престол учредил апостольскую префектуру Сен-Пьера и Микелона, выделив её из епархии Квебека (сегодня — Архиепархия Квебека).

16 ноября 1970 года Римский папа Павел VI издал буллу «Catholicae Ecclesiae», которой преобразовал апостольскую префектуру Сен-Пьера и Микелона в апостольский викариат.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Жирар C.S.Sp (22.01.1766 — ?);
 епископ Жюльен-Франсуа Беке C.S.Sp. (28.04.1767 — 1775);
 епископ Паради C.S.Sp. (1788—1793);
 епископ де Лонгвиль (1788—1793);
 епископ Олиивье (1816 — 7.09.1842);
 епископ Аматор Щарло C.S.Sp. (1842—1853);
 епископ Жан-Мари Ле Эллоко (22.06.1853 — 1864);
 епископ Ле Турну (1864 — ?);
 епископ Тибери (1893 — ?);
 епископ Кристоф-Луи Легасс (1898 — 6.12.1915) — назначен епископом Орана;
 епископ Джузеппе Остер C.S.Sp. (1916—1922);
 епископ Шарль Жозеф Эц (9.11.1922 — 1933);
 епископ Альфонсо Пуассон C.S.Sp. (1933—1945);
 епископ Раймондо Энрико Мартин C.S.Sp. (23.11.1945 — 1966);
 епископ Франсуа Жозеф Море C.S.Sp. (17.05.1966 — 17.02.2000);
 епископ Люсьен Проспер Эрнест Фишер C.S.Sp. (17.02.2000 — 19.06.2009);
 епископ Пьер-Мари Гаши C.S.Sp. (19.06.2009 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Catholicae Ecclesiae, AAS 63 (1971), стр. 263

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Франции
Сен-Пьер и Микелон